Henry E. Holt född 27 september 1929, död 5 maj 2019, var en amerikansk astronom.

Minor Planet Center listar honom som H. E. Holt och som upptäckare av 689 asteroider.

Tillsammans med andra astronomer upptäckte han även tre periodiska kometer 121P/Shoemaker-Holt, 127P/Holt–Olmstead och 128P/Shoemaker-Holt.

Asteroiden 4435 Holt är uppkallad efter honom.

Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider

Se även 
Astronomiska upptäckter av HE Holt

Referenser 

Amerikanska astronomer under 1900-talet
Födda 1929
Män
Avlidna 2019